Romániai települések román neve
 Kalotaszentkirály
 Sepsiszentkirály